Aufschlag steht:

 für eine Preiserhöhung in wirtschaftlichen Zusammenhängen, siehe Agio
 für ein zusätzliches Entgelt oder Tarif, siehe Zulage
 in der Forstwirtschaft für die natürliche Verjüngung von Baumarten mit flugunfähigen Samen, siehe Naturverjüngung
 für den Einschlag eines Himmelskörpers, siehe Impakt
 in der musikalischen Komposition für den Auftakt
 in der musikalischen Praxis für eine Spieltechnik bei Lauteninstrumenten, siehe Gitarre#Techniken der Anschlagshand
 für den Besatz am unteren Ende des Ärmels einer Uniform, siehe Aufschlag (Uniform)
 für die aufgeschlagene Mehrlänge am Saum einer Hose (Hosenaufschlag)
 in Ballsportarten allgemein für das Recht als erster das Spielgerät zu spielen, siehe Angabe
 im Tennis im speziellen siehe Aufschlag (Tennis)
 im Tischtennis im speziellen siehe Aufschlag (Tischtennis)
 im Badminton im speziellen siehe Aufschlag (Badminton)